Storie di straordinaria ingiustizia è un saggio politico scritto dal senatore Carlo Giovanardi.

Trama 
Il libro ripercorre alcune delle inchieste di tangentopoli, quasi tutte concluse con l'assoluzione degli imputati, che coinvolsero alcuni esponenti della Democrazia Cristiana, della quale anche Giovanardi era membro, e contribuirono alla fine del partito.

Edizioni 
 

Saggi di politica
Saggi di autori italiani